The Late Late Show (Verenigde Staten), een Amerikaans praatprogramma van CBS
 The Late Late Show (Ierland), een Iers praatprogramma van RTE